Tratado de Barcelona puede referirse alguno de los siguientes acuerdos firmados en la ciudad española de Barcelona:
 Tratado de Barcelona (1274), alianza militar entre Jaime I de Aragón y el sultán benimerí.
 Tratado de Barcelona (1309), tratado de paz concertado entre Jaime II de Aragón y el sultán meriní.
 Tratado de Barcelona (1455), por el que Juan II de Aragón prometía el trono de Navarra a Gastón IV de Foix.
 Tratado de Barcelona (1493), por el que Francia entregaba el Rosellón y la Cerdaña a España a cambio de la no injerencia de ésta en las intervenciones francesas en Italia.
 Tratado de Barcelona (1529), firmado entre los Estados Pontificios y España en el contexto de la guerra de la Liga de Cognac.